Ruské příjmení Gorčakov () nosí více osob:

 Alexandr Michajlovič Gorčakov (1798–1883), ruský ministr zahraničí
 Alexej Ivanovič Gorčakov (1769–1817), ruský generál
 Dmitrij Petrovič Gorčakov (1758–1824), ruský básník
 Michail Alexejevič Gorčakov (1768–1831), ruský generál
Michail Dmitrijevič Gorčakov (1793–1861), ruský generál

Ruská příjmení